Santa Maria del Vilar (Castellbell i el Vilar), església parroquial del poble del Vilar, del terme municipal de Castellbell i el Vilar, a la comarca del Bages
 Santa Maria del Vilar (Reiners), església parroquial del poble del Vilar de Reiners, del terme municipal de Reiners, a la comarca del Vallespir (Catalunya del Nord)
 Santa Maria del Vilar (Vilallonga dels Monts), antic priorat del terme comunal de Vilallonga dels Monts, a la comarca del Rosselló (Catalunya del Nord).